Ølsted er navnet på flere steder i Danmark og efternavn:
 Stednavne
 Ølsted (Halsnæs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølsted Sogn, Halsnæs Kommune
 Ølsted (Hedensted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølsted Sogn, Hedensted Kommune
 Ølsted (Sønder Broby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Broby Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Ølsted (Århus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ølsted Sogn, Aarhus Kommune

 Personer med Ølsted som efternavn
 Peter Iver Johannes Ølsted – dansk maler (1824-1847)